Mark Bomersback (né le  à Rochester dans la province de l'Alberta) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie 
Après avoir évolué dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan, il entame en 2003 un cursus universitaire avec les Bulldogs de Ferris State dans la NCAA. En 2007, il passe professionnel avec les Steelheads de l'Idaho dans l'ECHL. Ne parvenant pas à gagner sa place à l'échelon supérieur, la Ligue américaine de hockey, il part en Europe en 2009.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue canadienne de hockey junior
 2003 : nommé joueur de l'année.

Ligue de hockey junior de l'Alberta
 2003 : nommé joueur de l'année.
 2003 : meilleur pointeur de la saison régulière.

Bulldogs de Ferris State
 2004 : nommé recrue de la saison.
 2007 : nommé meilleur joueur.

ECHL
2009 : participe au Match des étoiles.

Extraliga
2010 : nommé recrue de la saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| UFA Bisons (Strathmore) || Midget AAA|| 36|| 12|| 21|| 33|| 28|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Eagles de Bow Valley || LHJA|| || || || || || || || || || 
|-
| 2000-2001|| Eagles de Bow Valley || LHJA || 62|| 34|| 70|| 104|| 88|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Eagles de Canmore || LHJA || 62|| 43|| 64|| 107|| 52|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Eagles de Canmore || LHJA || 64|| 46|| 68|| 114|| 106|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Bulldogs de Ferris State || NCAA|| 37|| 8|| 10|| 18|| 12|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Bulldogs de Ferris State || NCAA|| 39|| 7|| 16|| 23|| 30|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Bulldogs de Ferris State || NCAA|| 40|| 16|| 16|| 32|| 20|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Bulldogs de Ferris State || NCAA|| 20|| 9|| 7|| 16|| 18|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Steelheads de l'Idaho|| ECHL|| 35|| 20|| 19|| 39|| 57|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2007-2008|| Stars de l'Iowa|| LAH|| 21|| 2|| 5|| 7|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Bruins de Providence||  LAH|| 9|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Crunch de Syracuse|| LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Senators de Binghamton|| LAH|| 13|| 4|| 1|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Steelheads de l'Idaho|| ECHL|| 40|| 22|| 24|| 46|| 51|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2009-2010|| HC Plzeň|| Extraliga|| 47|| 19|| 25|| 44|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Metallourg Novokouznetsk|| KHL|| 54|| 13|| 13|| 26|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Lukko || SM-liiga|| 60|| 15|| 13|| 28|| 46|| 3|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2012-2013|| SC Langnau Tigers || LNA|| 12|| 2|| 2|| 4|| 16|| -||- || -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| KLH Chomutov || Extraliga || 27 || 2 || 3 || 5 || 32 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2013-2014 || KLH Chomutov || Qualification || - || - || - || - || - || 11 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2014-2015 || Eagles d'Innisfail ||  || 18 || 10 || 10 || 20 || 22 || 7 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2015-2016 || Eagles d'Innisfail || Chinook HL || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| 2016-2017 || Eagles d'Innisfail || Chinook HL || 8 || 5 || 2 || 7 || 8 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1982
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du SC Langnau Tigers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KLH Chomutov
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Ferris State